Вуче́тич — фамилия южнославянского происхождения.

Известные носители:

 Вучетич, Евгений Викторович (1908—1974) — советский скульптор-монументалист; педагог.
 Вучетич, Милица (1920—1944) — югославская сербская учительница, партизанка Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Вучетич, Николай Гаврилович (1845 — не ранее 1888) — помощник правителя канцелярии астраханского губернатора, драматург, детский писатель.
 Вучетич, Хуан (1858—1925) — аргентинский антрополог и криминалист.

См. также 
 Улица Вучетича